Bereza puede referirse a:

 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus; o
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris.
 el nombre común de la planta Erica arborea
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica vagans
 el nombre común de la planta '''''Genista florida